Stucken steht für:

 Baumstumpf
 Stucken (Ennepetal), Nordrhein-Westfalen
 Stucken (Lemgo), Weiler der Stadt Lemgo, Nordrhein-Westfalen
 Stucken (bis 1938: Spucken), seit 1946 Jasnopoljanka, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Personen:
 Eduard Stucken (1865–1936), deutscher Schriftsteller
 Frank Van der Stucken (1858–1929), US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Maryn Stucken (* 1948), deutsche Bühnenautorin und Regisseurin
 Otto Stucken (1896–1934), deutscher SA-Führer
 Rudolf Stucken (1891–1984), deutscher Wirtschaftswissenschaftler